Aleksander Nikolajevič Sidelnikov (), ruski hokejist, * 12. avgust 1950, Moskva, Rusija, † 23. junij, 2003, Arhangelsk, Rusija.

Sidelnikov je v sovjetski ligi branil celotno kariero za klub Krila Sovjetov, skupno je branil na 406-ih prvenstvenih tekmah. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je branil na 38-tih tekmah. Umrl je leta 2003 v starosti dvainpetdesetih let.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .914
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 4
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 23
|
|
|
|
|
| 3.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 8
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 7
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 31
|
|
|
|
| 16
| 3.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 37
|
|
|
|
| 12
| 2.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski vratarji
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Krila Sovjetov
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki